Alysson Marshall (ur. 18 marca 1988 w Salmon Arm) – kanadyjska biegaczka narciarska, zawodnik klubu Larch Hills Nordic Society.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawiła się w 27 listopada 2004 roku, podczas zawodów Noram Cup w
Vernon (Kanada), gdzie zajęła 21. w biegu łączonym

W Pucharze Świata zadebiutowała 23 stycznia 2008 roku w Canmore, gdzie zajęła 52. miejsce w sprincie stylem klasycznym. Pucharowe punkty wywalczyła 14 marca 2012 roku w Sztokholmie, gdzie w sprincie stylem klasycznym zajęła 28. miejsce.

Osiągnięcia

Uniwersjada

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2014/2015

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Kanadyjscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1988